Lipovac je lahko:
 toponim (krajevno ime) na Hrvaškem ali v Srbiji
 Lipovac Hrastinski (Hrvaška)
 Lipovac Krstinjski (Hrvaška)
 Lipovac Majur (Hrvaška)
 Lipovac, Aleksinac (Srbija)
 Lipovac, Gornji Milanovac (Srbija)
 Lipovac, Kruševac (Srbija)
 Lipovac, Ražanj (Srbija)
 Lipovac, Topola (Srbija)
 Lipovac, Vranje (Srbija)
 Lipovac, Nijemci (Hrvaška)
 Lipovac, Pakrac (Hrvaška)
 Lipovac, Gradina (Hrvaška)
 Lipovac, Rakovica (Hrvaška)
priimek Lipovac (priimek)